Korschen ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Korschen, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Korsze, Stadt sowie Stadt- und Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren

Familienname:
 Richard Korschen (1852–nach 1902), Theaterschauspieler